SLIP – Serial Line Internet Protocol
 SLiP – Szczecińska Lista Przebojów
 slip – wyciąg stoczniowy
 slip – wydruk z terminala POS